Zugang steht für:
 Zugang, im deutschen Recht die Wirksamkeitsvoraussetzung empfangsbedürftiger Willenserklärungen
 Authentifizierung eines Benutzers in der Informationstechnik
 Eingang zu einem Gebäude oder Zimmer, siehe Erschließung (Gebäude)
medizinisch:
 Gefäßzugang
 venöser Zugang zur Applikation von Medikamenten, Infusionen, zur Blutentnahme und Einführung von Instrumenten
 arterieller Zugang zur Blutdruckmessung, Blutentnahme und Einführung von Instrumenten
 intraossärer Zugang zum venösen System des Patienten indirekt über das Knochenmark
 operativer Zugang, die geeignete Eröffnung des Körpers, um eine operative Maßnahme durchzuführen, siehe Operation (Medizin)

Siehe auch:
 Netzzugang
 Zugangsberechtigung (zum Betreten eines Sicherheitsbereichs)

 Zugänglichkeit (Barrierefreiheit)
 Access (Begriffsklärung: englisch für „Zugang“)
 Eingang (Begriffsklärung)